Бассані Джорджо (4 березня 1916 року в Болоньї — 2000, Рим) — італійський письменник.

Життєпис 
Він був учасником Руху Опору. Автор збірки антифашистських повістей «П'ять феррарських історій» (1956), авто-біографічного психологічного роману «Сад Фінці-Контіні» (1962), повісті «За дверима» (1964). Також опублікував збірку літературно-критичних статей «Підготовлені слова та інші статті про літературу» (1966).

Примітки 

італійські письменники